Il singolare del Tasmanian International 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Dominique Van Roost era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 6–3, 6–2 contro Patty Schnyder.

Teste di serie

  Dominique Van Roost (finale)
  Patty Schnyder (campionessa)
  Joannette Kruger (semifinali)
  Naoko Sawamatsu (secondo turno)

 Henrieta Nagyová (quarti di finale) 
 Anne-Gaëlle Sidot (quarti di finale) 
 Barbara Schett (quarti di finale) 
 Elena Lichovceva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1998